Ez a szócikk tartalmazza a 2014-es Australian Open férfi egyes mérkőzéseit.

A címvédő a második kiemelt Novak Đoković volt, aki a negyeddöntőben ötszettes vereséget szenvedett a svájci Stanislas Wawrinkától. Wawrinka az elődöntőben a hetedik kiemelt Tomáš Berdychet is elbúcsúztatta, a 2 óra 21 percig tartó fináléban pedig 6–3, 6–2, 3–6, 6–3-ra legyőzte a világelső Rafael Nadalt. A svájci játékosnak ez volt pályafutása első Grand Slam-győzelme, az eddigi legjobb eredménye a 2013-as US Openen elért elődöntő volt. Mindezt pályafutása 36. Grand Slam-versenyén érte el; ennél többször csak Goran Ivaniševićnek kellett próbálkoznia, miután negyvennyolcadik Grand Slam-viadalán, 2001-ben megnyerte a wimbledoni teniszbajnokságot. Sergi Bruguera 1993-as Roland Garros-diadala óta Wawrinka az első teniszező, aki az első és a második kiemeltet is legyőzve nyert Grand Slam-tornát, s egyben ez volt az első alkalom a svájci teniszező számára, hogy három egymást követő mérkőzésen sikerült felülmúlnia Top10-es játékost.

Nadal pályafutása tizenkilencedik Grand Slam-fináléját játszotta, s a hatodikat, amelyet nem sikerült győztesen befejeznie. Az Australian Openen a harmadik döntőjében vett részt, 2009-ben Roger Federert legyőzte, 2012-ben viszont kikapott Đokovićtól.

Kiemeltek

Főtábla

Döntők

Felső ág

Első szakasz

Második szakasz

Harmadik szakasz

Negyedik szakasz

Alsó ág

Ötödik szakasz

Hatodik szakasz

Hetedik szakasz

Nyolcadik szakasz

Jegyzetek

Források
 Főtábla eredményei
 Selejtező eredményei

F1